Alexander Scott, Alex Scott
 Alexander Scott (ok. 1525–1585) – szkocki poeta
 Alexander John Scott (1768–1840) – brytyjski duchowny anglikański, kapelan Horatio Nelsona
 Alexander John Scott (1768–1840) – brytyjski duchowny Kościoła Szkocji i teolog, pierwszy rektor Owens College
 Alexander Scott (1872–1925) – brytyjski malarz
 Alex Scott, wł. Robert Alexander Scott (1913–1962) – angielski piłkarz
 Alexander Scott (1920–1989) – szkocki poeta i dramatopisarz
 Alex Scott (1929–2015) – australijsko-brytyjski aktor
 Alex Scott, wł. Alexander Silcock Scott (1936–2001) – szkocki piłkarz
 Alex Scott. Alexandra Virina Scott – angielska piłkarka
 Alex Scott (ur. 2003) – angielski piłkarz